Населені пункти в Чехії:

 Медловиці (Угерске Градіште)
 Медловиці (Вишков)